Klynowe (ukrainisch: ; russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine.

 Klynowe (Nowa Wodolaha), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha
 Klynowe (Horodok), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok
 Klynowe (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Klynowe (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Klynowe (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk